Адалят — азербайджанское имя, а также наименование. С тюркского переводится как «справедливость». Имеет форму «Адилет» на иных тюркских языках.

Значения 
 «Адалят» — партия в Азербайджане, действовавшая в 1916—1920 годах.
 «Адалят» — современная оппозиционная партия в Азербайджане.